Dehradun (stad); een stad in de Indiase staat Uttarakhand
Dehradun (district); een district in de Indiase staat Uttarakhand
 Dehradun (treinstation)(stationcode: DDN); een treintation in de Indiase staat Uttarakhand